Jméno a příjmení Michal Kováč nosí více různých osob:

 Michal Kováč (1930–2016) – slovenský ekonom a první prezident novodobého Slovenska
 Michal Kováč mladší (* 1961) – slovenský podnikatel, syn prezidenta Michala Kováče
 Michal Kováč (1951) (* 1951) – slovenský politik, poslanec FS (VPN a HZDS)
 Michal Kováč (geolog) (* 1952) – slovenský geolog